Канлыкуль (, ) — городской посёлок, административный центр Канлыкульского района Республики Каракалпакстан (Узбекистан).

История 
Статус посёлка городского типа — с 1982 года. До начала 1990-х годов носил название Ленинабад.

География 
В посёлке расположена железнодорожная станция Алтынкуль (на линии Найманкуль — Бейнеу).

Население

Ссылки 
Сайт хакимията Канлыкульского района http://qonlikol.rk.uz/

Переименованные населённые пункты Каракалпакстана
Посёлки городского типа Каракалпакстана